Битва при Дойране:
Битва при Дойране (1913) — битва Второй Балканской войны
Битва при Дойране (1916) — битва Первой мировой войны
Битва при Дойране (1917) — битва Первой мировой войны
Битва при Дойране (1918) — битва Первой мировой войны